Калбарри  — аэропорт, расположенный в , Западная Австралия. Был открыт 22 сентября 2001 года. Аэропорт находится в совместном управлении графствами  и . Общая стоимость строительства составляла $ 1,7 миллиона. Аэропорт находится в 10 километрах от центра города.

Калбарри находится на высоте в 157 метров над уровнем моря.

Авиакомпании и назначения

Примечания

Ссылки 

 Аэропорт Калбарри

Аэропорты Западной Австралии